Приво́лжский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в юго-восточной части Астраханской области России.

Административный центр — село Началово.

География 
Приволжский район расположен в юго-восточной части Астраханской области в дельте реки Волга и граничит на севере с Наримановским и Красноярским районами, на востоке с Володарским районом и территорией города Астрахани. Площадь района составляет 840,9 км².

История 
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании Приволжского района в Астраханской области» от 20 октября 1980 года — в Астраханской области образован Приволжский район, с центром в селе Началово, за счёт части территории Наримановского района Астраханской области.

С 1 января 2006 года в соответствии с Законом Астраханской области № 43/2004-ОЗ от 6 августа 2004 года в составе района образовано 12 муниципальных образований (сельских поселений).

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Административное деление 
Приволжский район как административно-территориальная единица включает в свой состав 12 сельсоветов.

В Приволжский район как муниципальное образование со статусом муниципального района входят 12 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Населённые пункты 
В Приволжском районе 39 населённых пунктов.

Экономика 
В районе действуют более 1500 хозяйствующих субъектов, в том числе 848 индивидуальных предпринимателей.

Развито сельское хозяйство: овощеводство, садоводство, животноводство, рыбоводство. Валовая продукция сельского хозяйства всех категорий хозяйств в фактических ценах в 2015 году составила 3 694,7 млн рублей.

Символика 
Герб Приволжского района был разработан Павлом Игнатовым, Константином Мочёновым, Галиной Туник и Юрием Коржиком. Утверждён решением Приволжского районного Представительного Собрания № 49 от 28 сентября 2001 года. Представляет собой щит, разделённый на золотую и голубую части. В верхнем золотом поле помещено изображение яблони, крона которой имеет форму границ района. На кроне изображены плоды дерева — красные яблоки, размещение которых показывает расположение центров сельсоветов района на карте. В нижнем голубом поле изображена черепаха, что отсылает к предыдущего названию райцентра села Началово, которое раньше называлось Черепахой, и к его расположению на берегах ерика Черепашка. Голубой цвет нижней части герба также символизирует расположение района в дельте Волги и обилие рек на его территории.

Примечания

См. также 
 Населённые пункты Астраханской области
 Административное деление Астраханской области

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Приволжского района